Натуральне число 255
 255 рік до нашої ери
 255 рік нашої ери